Днепропетровский дом органной и камерной музыки () — концертный зал в городе Днепре, центр музыкальной культуры Днепропетровской области, один из действующих органных залов Украины. Расположен в здании Свято-Николаевского (Брянского) собора, по адресу проспект Сергея Нигояна, дом 66.

Собор был построен на средства Брянского металлургического завода (совр. Днепровский завод). Автором проекта был Георгий Туровец, епархиальный архитектор Полтавской губернии.

В 1987 году в соборе был установлен 12-тонный орган фирмы «В. Зауэр». В помещении зала выступали такие музыканты как Гарри Гродберг, Ольга Басистюк и другие.

По вопросу передачи помещения церкви прошло 21 судебное заседание. В 2006 году представители органной фирмы посетили город. По их заключению, перенос инструмента на другое место оценивается в 163 тысячи евро.

В марте 2011 года здание органного зала перешло в собственность общины православной церкви, которая по условиям мирового соглашения, утверждённого Хозяйственным судом Днепропетровской области 26 августа 2010 года, обязуется обеспечивать беспрепятственное функционирование Дома органной и камерной музыки. По заверениям управляющего Днепропетровской епархией митрополита Иринея, орган останется нетронутым в верхней части храма до тех пор, пока в городе не будет построен органный дом музыки, куда его смогут перенести.

С 14 марта 2013 года совершаются регулярные богослужения в подвальном помещении храма.

Галерея

См. также 
 Сайт Днепропетровского органного зала .
 Органы Украины
 Зал камерной и органной музыки (Челябинск) — объект раздора между церковными властями и сторонниками светской культуры.

Ссылки 

Дворцы и дома культуры Украины
Концертные залы Украины
Органы Украины
Общественные здания и сооружения Днепра
Храмы Днепра
Музыка в Днепре
1987 год в музыке
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны